Сатта (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сатта, Джессика (род. 1982) — американская певица, танцовщица, актриса и автор песен.
 Сатта, Мелисса (род. 1986) — американо-итальянская журналистка и телеведущая.